

Населені пункти та їхні частини
 Виджин — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Виджин — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Виджин — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Виджин — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки